Regione di Tandjilé – regione del Ciad
Dipartimento di Tandjilé Occidentale – dipartimento del Ciad
Dipartimento di Tandjilé Orientale – dipartimento del Ciad